Сен-Марте́н-дю-Мон () — название нескольких коммун во Франции:

 Сен-Мартен-дю-Мон — в департаменте Кот-д’Ор;
 Сен-Мартен-дю-Мон — в департаменте Сона и Луара;
 Сен-Мартен-дю-Мон — в департаменте Эн.